Anton Raphaël Mengs, né le  à Aussig, en Bohême, mort le  à Rome, est un peintre et théoricien d'art allemand, premier chef de file du mouvement néo-classique en peinture.

Biographie 
Le père de Mengs, Israël, est un peintre danois. Dans un premier temps, c'est lui qui lui sert de professeur de dessin et de peinture à l'huile. En 1741, alors qu'il est établi à Dresde, Israël Mengs part avec son fils à Rome, où le garçon fréquente l'Académie de peinture et donne plusieurs compositions, notamment une Sainte Famille, pour laquelle une jolie fille de paysans lui sert de modèle (1748). C'est Margarita Guazzi (1730-1778), avec laquelle il se marie en 1749 et qui lui fait abjurer la foi protestante pour se convertir au catholicisme.

À son retour à Dresde, la même année, il est nommé premier peintre de la cour par Frédéric-Auguste III, électeur de Saxe et roi de Pologne. Lors de l'inauguration de l'église catholique de la ville, en 1751, il est chargé de terminer les peintures du grand autel et obtient la permission de les exécuter à Rome. En 1754, il devient directeur de l'Académie de peinture nouvellement érigée sur le Capitole. Il peint en 1757 la fresque La Gloria di sant'Eusebio de l'église Sant'Eusebio de Rome. En 1760, il peint le plafond de la villa Albani, qu'il termine en , avant de se rendre à Madrid le .

Il décore à Madrid les demeures royales de Charles III. Mengs y produit quelques-unes de ses meilleures peintures. En 1769, des intrigues de toutes sortes le déterminent à retourner en Italie ; il exerce son art à Rome et Florence. Trois ans plus tard, il reprend la route de l'Espagne, pour y décorer la salle à manger du roi, où il développe le thème du triomphe de Trajan et du temple de la gloire. Après l'accomplissement de ce travail, en 1777, Mengs repart pour Rome, où il demeure jusqu'à sa mort, le , dans la gêne, laissant vingt enfants, dont sept pensionnés par le roi d'Espagne. Catherine II lui fait élever un magnifique tombeau dans l'église Saint-Pierre. Son épouse Margarita était morte un peu plus d'un an avant lui, le . Son mari l'a immortalisée dans son œuvre Le Parnasse : c'est la muse qui tient la tablette portant son nom.

Sa sœur, Theresia-Concordia, (1725-1806), s'est elle aussi fait connaître comme peintre en miniatures. Elle épouse le peintre viennois Anton von Maron, élève de Mengs ; elle meurt à Rome le .

Sans compter les nombreuses peintures de la galerie de Madrid, L'Ascension (1751-66) et Saint-Joseph (1751-66), exposés à Court Church, à Dresde, Persée et Andromède, à Saint-Pétersbourg, et le plafond de la villa Albani doivent être comptés parmi ses meilleures œuvres. On peut noter aussi le Charles III (1761), exposé au musée du Prado, à Madrid.

Dans ses écrits, rédigés en espagnol, en italien et en allemand, Mengs met en avant sa théorie éclectique de l'art, où il considère que la perfection peut être atteinte par une habile combinaison des diverses excellences de la conception grecque avec l'expression de Raphaël, le chiaroscuro du Corrège, et la couleur de Titien. Son intimité avec Winckelmann, qui a constamment écrit sous sa dictée, est d'une importance historique, car il n'a formé aucun disciple, et le critique doit maintenant faire appel au Jugement de Mengs par Winckelmann et son siècle de Goethe. Mengs était célèbre pour sa rivalité avec son contemporain italien, le peintre Pompeo Batoni.

Parmi ses élèves, on note Anton von Maron (Vienne, 1731 - Rome, 1808), arrivé à Rome en 1755; le sculpteur Ivan Martos et Giacomo Quarenghi (1744-1817), architecte de Saint-Pétersbourg.

Stendhal est particulièrement cruel à propos de Mengs dans ses Promenades dans Rome (1829) :

Œuvres 
 Autoportrait (1744-1745), pastel sur papier, , Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde
 Portrait de Domenico Annibali (1750), huile sur toile, , Pinacothèque de Brera, Milan 
 L'Ascension du Christ, (1756), Cathédrale de la Sainte-Trinité de Dresde;
 Le Triomphe de saint Eusèbe, (1757), fresque, église Sant'Eusebio, Rome ; 
 Portrait de Ferdinand Ier, (1759), Musée de Capodimonte, Naples
 Portrait posthume de Johann Joachim Winckelmann (v.1777), huile sur toile, , Metropolitan Museum of Art, New York
 Le Parnasse (1760-1761), Villa Albani, Rome ;
 Charles III d'Espagne, (1761), huile sur toile, 154 × 110 cm, Musée du Prado, Madrid
 Portrait de Marie-Louise de Parme, princesse des Asturies, (v.1767), huile sur toile, 152 × 110 cm, Musée du Prado, Madrid ;
 L'Adoration des bergers, (1770), huile sur bois, 158 × 191 cm, Musée du Prado, Madrid ;
 Autoportrait (1773), huile sur bois, , Musée des Offices, Florence
 Le Rêve de Saint Joseph (1773-1774), huile sur bois, , Kunsthistorisches Museum, Vienne
 Autoportrait (1774), huile sur panneau d'acajou, , Walker Art Gallery, Liverpool
 Autoportrait, (v.1775), huile sur toile, 102 × 77 cm, Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg ;
 Le Jugement de Pâris, (v.1757), huile sur toile, 226 x 295 cm, Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg ;
 Maria Luisa de Parme (1765-1769), huile sur toile, , Musée du Prado, Madrid
 Persée et Andromède (1770-1776), huile sur toile, Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg
 Autoportrait (1771-1777), huile sur toile, , Accademia ligustica di belle arti, Gênes
 Portrait du pape Clément XIII, musée des beaux-arts, Béziers.
 Marie-Louise de Parme dit autrefois Amélie Christine de Saxe, , Musée du Louvre

Références

Voir aussi

Liens externes 
 
  Anton Raphaël Mengs sur Artcyclopedia
 Anton Raphaël Mengs sur la Base Joconde
  Galerie d'œuvres et notice biographique

Peintre allemand du XVIIIe siècle
Peintre néo-classique
Peintre portraitiste allemand
Naissance en mars 1728
Naissance à Ústí nad Labem
Naissance dans le royaume de Bohême
Décès en juin 1779
Décès à Rome
Décès à 51 ans